Rohner puede referirse a:
 Clayton Rohner, actor estadounidense.
 Jacob Rohner, empresario suizo.
 Rohner, cómic de aventuras de Alfonso Font.